Генераловка — название населённых пунктов в России:
 Генераловка — деревня в Белгородском районе Белгородской области.
 Генераловка — деревня в Суджанском районе Курской области.
 Генераловка — деревня в Одесском районе Омской области.